Szallalat Uzud – wodospady w Maroku
 Wadi Uzud – rzeka w Maroku